None But the Brave – cortometraggio del 1914 diretto da Charles Weston
None But the Brave – cortometraggio del 1915 diretto da W.P. Kellino
None But the Brave – film del 1963 diretto da Kenneth W. Richardson
 La tua pelle o la mia (None But the Brave) – film del 1965 diretto da Frank Sinatra